Šesti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2010./11. su činile druge županijske lige u većini županija.

1. ŽNL Zagrebačka

Istok 

 Izvori: 
 NK Zelina / NK Croatia Hrastje

Zapad

2. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 Zagrebački nogometni savez

2. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori: 
 rsssf.com

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 

 Izvori: 
 Sportske novosti

2. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 KA portal 
 NK Korana

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

2. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori: 
 ŽNS Krapinsko-zagorska

2. ŽNL Međimurska

Istok 

 Izvori: 
 Gool

Zapad 

 Izvori: 
 Gool

2. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Đakovo 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Našice 

 Izvori: 
 Omladinac Niza 
 rsssf.com

NS Osijek 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 NS Osijek

NS Valpovo - Donji Miholjac 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Primorsko-goranska 

 Izvori: 
 grevagol-nsrijeka.com

2. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 ŽNS Sisačko-moslovačka

2. ŽNL Virovitičko-podravska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori: 
 rsssf.com 
<ref>znsvs.info  Šokadija Stari Mikanovci je odlukom disciplinske komisije nakon 4. kola, zbog neopravdanog nedolaska na dvije utakmice, isključen iz natjecanja</ref> Isključenje Šokadije

NS Vukovar 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 50. godina Hrvatskog nogometnog kluba Radnički

NS Županja 

 Izvori: 
 rsssf.com

Varaždinska županija

2. ŽNL Varaždinska

Istok 

 Izvori: 
 ŽNS Varaždinska

Zapad 

 Izvori: 
 ŽNS Varaždinska

1. liga NS Ludbreg 

 Izvori: 
 NS Ludbreg

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 

 Izvori: 
 NL Hvar 
 igraci.com

Poveznice 
 T-Com 1. HNL 2010./11.
 2. HNL 2010./11.
 3. HNL 2010./11.
 4. HNL 2010./11.
 5. rang HNL-a 2010./11.
 7. rang HNL-a 2010./11.
 Hrvatski nogometni kup 2010./11.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2010./11., 6. i 7. rang
  

2010-11
 6